Příjmení Kelly nosí více osobností:

Etymologicky je irského původu a je druhým nejrozšířenějším příjmením v Irsku (po příjmení Murphy).

 Angelo Kelly (* 1981) – irský zpěvák, skladatel a textař
 Barby Kelly (1975–2021) – irská zpěvačka, skladatelka a textařka
 Edward Kelley (nebo Kelly; 1555–1597) – anglický alchymista
 Frederick Kelly (1891–1974) – americký atlet
 Gene Kelly (1912–1996) – americký tanečník, herec, zpěvák a režisér
 George Kelly – americký herec, režisér, scenárista a dramatik, strýc Grace Kelly, bratr Johna Brendana
 Grace Kellyová (1929–1982) – americká herečka a monacká kněžna, dcera Johna Brendana
 Kelly Kelly (* 1987) – americká profesionální wrestlerka
 James McNeal Kelly (* 1964) – americký důstojník, letec a kosmonaut
 James Patrick Kelly (* 1951) – americký spisovatel
 Joe Kelly (1913–1993) – irský automobilový závodník
 John Brendan Kelly (1889–1960) – americký veslař, olympijský vítěz, otec Grace
 Kate Kelly (* 1980) – americká aktivistka
 Kathy Kelly (1963) – americká zpěvačka
 Lisa Kelly, celým jménem Lisa Olivia Mary Sinéad Kelly (1977) – irská zpěvačka
 Lisa Robin Kelly (1970–2013) – americká herečka
 Machine Gun Kelly (1895–1954) – americký gangster
 Machine Gun Kelly (rapper) (* 1990) – americký rapper
 Maite Kelly (* 1979) – irská zpěvačka, skladatelka, modelka a textařka
 Mark Kelly (* 1961) – britský hráč na klávesové nástroje
 Mark Kelly (astronaut) (* 1964) – americký astronaut, bratr Scotta
 Martin Kelly (* 1990) - anglický fotbalista
 Megyn Kellyová (* 1970) – americká novinářka, právnička a politická komentátorka
 Moira Kelly (* 1968) – americká herečka
 Natália Kelly (* 1994) – rakouská zpěvačka
 Ned Kelly, vlastním jménem Edward Kelly (1854 nebo 1855 – 1880) – australský zbojník a gangster
 Paddy Kelly (* 1977) – irský zpěvák, skladatel a textař
 Paul Kelly – více osob
 Petra Kelly (1947–1992) – německá aktivistka a politička
 R. Kelly, vlastním jménem Robert Sylvester Kelly (* 1967) – americký zpěvák a skladatel
 Ryan Kelly (* 1993) – hráč amerického fotbalu
 Ryan Kelly (fotograf) (* 1986) – americký fotožurnalista
 Scott Kelly (* 1964) – americký astronaut, bratr Marka
 Sean Kelly (* 1956) – irský silniční cyklista
 Wynton Kelly (1931–1971) – americký jazzový klavírista

Související články 
 Kelley

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení
Irská příjmení